Le  Championnat d'Europe masculin de volley-ball des moins de 21 ans (Juniors) s'est déroulé du 28 août au  à Moguilev et Babrouïsk en Biélorussie.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule 1 

|}

|}

Poule 2 

|}

|}

Tour final

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP : Igor Filippov 
Meilleur marqueur: Sjoerd Hoogendoorn 
Meilleur attaquant : Aleksandar Atanasijević 
Meilleur serveur : Oleg Tsentalovich 
Meilleur contreur : Igor Filippov 
Meilleur passeur : Dmitri Kovalev 
Meilleur libero : Alexei Kabeshov 
Meilleur réceptionneur : Nikolai Penchev

Liens internes

Les compositions 

Entraîneur : Marc Francastel  ; entraîneur-adjoint : Slimane Belmadi

Liens externes 
 La page de la compétition sur le site de la Confédération Européenne de Volleyball

2010
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 2010
Volley-ball masculin moins de 21 ans Europe 2010
Sport en Biélorussie en 2010